Сильвие Шальова (в замужестве Орсагова; , род. 3 октября 1975) — чехословацкая и чешская шахматистка, международный мастер среди женщин.

Чемпионка Чехии 1995 и 1999 гг. (в 1995 г. разделила 1—4 места с  К. Эретовой, М. Свободовой и П. Блажковой и опередила их по лучшему коэффициенту). Серебряный призер чемпионата Чехии 1996 г. В чемпионатах страны 1997 и 1998 гг. участвовала в дележах 3-го места, но уступала бронзовую медаль по дополнительным показателям.

Серебряный призер чемпионата Чехии по рапиду 2002 г.

В составе сборной Чехии участница двух шахматных олимпиад (1994 и 1996 гг.) и командного чемпионата Европы 1999 г.

Победительница международного турнира в Будапеште (1994 г.)

Представляла Чехию на юниорских чемпионатах мира и Европы (в разных возрастных категориях).

В 1999 г. участвовала в зональном турнире.

Участница личного чемпионата Европы 2001 г.

Вскоре после замужества (в 2002 г.) прекратила выступления в турнирах высокого уровня. В базах есть только партии, сыгранные в региональной командной лиге сезона 2018—2019 гг.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии С. Шальовой в базе Chessgames
 Личная карточка С. Шальовой на сайте 365Chess
 Личная карточка С. Шальовой на сайте 365Chess (на фамилию Орсагова)

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам